Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guy Forget e Jakob Hlasek che hanno battuto in finale 2–6, 6–3, 6–4 Udo Riglewski e Michael Stich.

Teste di serie

  Guy Forget /  Jakob Hlasek (campioni)
  Udo Riglewski /  Michael Stich (finale)

  Neil Broad /  Gary Muller (quarti di finale)
  Sergi Bruguera /  Goran Ivanišević (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Waldbaum's Hamlet Cup 1990